Shiretoko kan avse:
 Shiretoko (halvö) – en japanska halvö
 Shiretoko nationalpark – ett världsarv
 Shiretoko – utvecklingsnamnet för webbläsaren Mozilla Firefox 3.5